Deropristus är ett släkte av skalbaggar. Deropristus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordlöpare
Deropristus